La Christ's Church of the Valley (ou L'église du Christ de la vallée) est une megachurch chrétienne évangélique  non-dénominationnelle multisite, située à Peoria dans l'Arizona. Son pasteur principal est Donald J. Wilson.  Elle aurait une assistance de .

Histoire 
En 1982, un petit groupe de croyants commence à se réunir dans un théâtre pour étudier la Bible et prier avec le pasteur Donald J. Wilson. En 2004, elle inaugure un nouvel auditorium de 3,600 places à Peoria. En 2016, elle avait 6 campus dans le comté de Maricopa . Selon un recensement de l’église publié en 2019, elle aurait une assistance hebdomadaire de 32.107 personnes et 9 campus dans différentes villes .

Notes et références 

Église évangélique non-dénominationnelle
Megachurch chrétienne évangélique aux États-Unis
Église non-dénominationnelle multisite